Фабіола Сулуага була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Марія Санчес Лоренсо з рахунком 3–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas Seguros Bolivar, одиночний розряд
2004